Nilson Araújo da Silva – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Silas Araújo da Silva – calciatore brasiliano